Wambolt ist 

 der Name eines Adelsgeschlechts, siehe Wambolt von Umstadt

Siehe auch:
 Wambolter Hof, Kulturdenkmal in Bensheim  an der Bergstraße
 Wambolt’sches Schloss, stilprägender Renaissancebau der Stadt Groß-Umstadt
 Wamboltsches Schlösschen bei Groß-Umstadt-Heubach, römische Siedlungsstelle auf einem Höhenrücken zwischen Heubach und Breuberg-Sandbach